Хурибана има више значења:

 Хурибана (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хурибана (Уачинера), насеље у савезној држави Сонора у Мексику